Борис Новожилов:
 Новожилов, Борис Васильевич (1930—2017) — советский и российский физик.
 Новожилов, Борис Яковлевич (1938—1998) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Примечания